Клю́ге () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Клюге, Александр (род. 1932) — немецкий режиссёр.
 Клюге, Герман Августович (1871—1956) — советский и российский исследователь северных морей, зоолог, доктор биологических наук.
 Клюге, Никита Юлиевич (род. 1956) — российский учёный-энтомолог.
 Клюге, Пер (род. 1980) — немецкий футболист, полузащитник берлинской «Герты».
 Клюге, Роджер (род. 1986) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду IAM Cycling.
 Клюге, Гюнтер фон (1882—1944) — немецкий фельдмаршал.